Emil Nielsen er navnet på flere personer:
 Lasse Emil Nielsen – dansk fodboldspiller, født 1993 og kendt som Emil Nielsen
 Emil Nielsen (tv-vært) – dansk tv-vært (Store NØRD)
 Emil Nielsen (håndboldspiller) – dansk håndboldmålmand